Лесобиржа 19 — посёлок в Маймаксанском округе города Архангельска. Расположенный на острове Бревенник, на левом берегу протоки Маймакса Северной Двины.

История 
Расцвет посёлка пришелся на конец XIX века. Были построены два лесопильных завода, которые прекратили своё существование в августе-сентябре 1919 года,после поджога интервентами. На территории посёлка в XX веке находился лагерь заключённых. Построен ацетиленовый завод ВМФ. Было крупное пригородное хозяйство, с хорошей ветеринарной службой. Хозяйство находилось на балансе Лесного Порта, прекратило своё существование в 1990-е годы после очередного пожара. В настоящее время на Лесобирже 19 нет промышленных предприятий и других форм производства.

Примечания 

Микрорайоны Архангельска